Prunières (Alte Alpi) – comune francese
 Prunières (Isère) – comune francese
 Prunières (Lozère) – comune francese